Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2018 à la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien.

 Lien vers les résultats au Sénat de la République

Résultats nationaux

Résultats par listes

Zones de votes calculées séparément

Vallée D'Aoste 
La Vallée d'Aoste élit un seul député au scrutin majoritaire à un tour.

Italiens de l'étranger

Par répartitions

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique 

Cette section n'envoie qu'un seul député, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Résultats par régions

Répartition des sièges 
Avec le changement de mode de scrutin (réalisé grâce à l'adoption de la loi Rosatellum bis, qui introduit un scrutin de type mixte, avec le retour des circonscriptions uninominales, appelées collèges uninominaux), les subdivisions des circonscriptions changent aussi. Aux provinces se substituent des collèges plurinominaux, des subdivisions plus petites où les sièges sont répartis. Ceux-ci sont ensuite divisés en circonscriptions uninominales (élisant un député au scrutin majoritaire), auxquels sont ajoutés des sièges de listes, élus à la proportionnelle. Cependant, ces sièges ne sont pas compensatoires, rendant le scrutin parallèle.

Ci-dessous se trouvent cette nouvelle répartition.

Notons également la création d'une quatrième circonscription en Lombardie (Lombardie 4).

Résumé

Par partis

Par coalitions

Piémont

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Lombardie

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Troisième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Quatrième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Trentin-Haut-Adige

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Vénétie

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Frioul-Vénétie Julienne

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Ligurie

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Émilie-Romagne

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Toscane

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Ombrie

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Marches

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Latium

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Abruzzes

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Molise

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Campanie

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Pouilles

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Basilicate

Par subdivisions

Par circonscriptions uninominales

Calabre

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Sicile

Première circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Deuxième circonscription

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Sardaigne

Par subdivisions

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2018 (Sénat de la République)
 Élections générales italiennes de 2018

Notes et références

Notes

Références 

2018
Italie